Alexandra je ženské křestní jméno, může také odkazovat k:
 Alexandra (Austrálie) – město v Austrálii
 Alexandra (Jihoafrická republika) – město v Jihoafrické republice
 Alexandra (Nový Zéland) – město na Novém Zélandu

Externí odkazy